Senhora de Oliveira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Senhora de Oliveira (ort), Minas Gerais, 
 Senhora de Oliveira (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar